Вторая битва при Ламии произошла в 209 году до н. э. между войсками Филиппа V Македонского и , генерала Этолийского союза. Пиррию снова помогли войска Пергама и римские советники, но он снова потерпел поражение. Его сторона понесла тяжёлые потери.

Фон 
Весной 210 года до н. э. Левин снова отплыл из Керкиры со своим флотом и с этолийцами захватил Антикиру в Фокиде. Рим поработил жителей, и Этолия завладела городом.

Несмотря на некоторый страх перед Римом и обеспокоенность его методами, коалиция, настроенная против Филиппа, продолжала расти. Согласно договору, Пергам, Элида и Мессения, а затем и Спарта согласились присоединиться к союзу против Македонии. Римский флот вместе с пергамским флотом контролировал море, а Македонии и её союзникам на суше угрожала остальная часть коалиции. Римская стратегия обременить Филиппа войной между греками в Греции оказалась настолько успешной, что, когда Левин отправился в Рим, чтобы занять своё консульство], он смог сообщить, что легион, развёрнутый против Филиппа, можно было спокойно снять.

Однако элейцы, мессенцы и спартанцы оставались пассивными на протяжении 210 года до н. э., а Филипп продолжал наступать. Он обложил и взял , используя обширные осадные работы, отбив попытку освободить город этолийским стратегом  и римским флотом, которым теперь командовал проконсул Публий Сульпиций Гальба Максим. Двигаясь на запад, Филипп, вероятно, также захватил , близлежащий порт города Ламия в Малиакском заливе. Сульпиций и Доримах взяли Эгину, остров в Сароническом заливе, который этолийцы продали пергамскому царю Атталу за тридцать талантов, и который он должен был использовать в качестве своей базы операций против Македонии в Эгейском море.

Весной 209 года до н. э. Филипп получил просьбы о помощи от своего союзника Ахейского союза на Пелопоннесе, на которого напали Спарта и этолийцы. Он также слышал, что Аттал был избран одним из двух верховных главнокомандующих Этолийского союза, и ходили слухи, что он намеревался пересечь Эгейское море из Малой Азии. Именно из-за этого царь Филипп решил двинуться на юг в Грецию. В Первой битве при Ламии Этолийский союз потерял почти 1000 человек.

Примечания

Библиография 
 Livy, Римская история от основания города, Rev. Canon Roberts (translator), Ernest Rhys (Ed.); (1905) London: J. M. Dent & Sons, Ltd.
 Polybius, Histories, Evelyn S. Shuckburgh (translator); London, New York. Macmillan (1889); Reprint Bloomington (1962).

Войны III века до н. э.
Сражения III века до н. э.
Сражения 209 года до н. э.
209 год до н. э.
Правители Европы III века до н. э.
Македонские цари
Военачальники Македонии
Войны Пергамского царства
Сражения Пергамского царства
Македонские войны
Фтиотида
Войны Этолийского союза
Сражения Римской республики